Die Superserien ist die höchste schwedische American-Football-Liga unter dem Dach des schwedischen Football-Verbands SAFF. Die Liga besteht seit 1991. Nach einer Hin- und Rückspiel-Runde spielen die vier besten Teams ein Halbfinale aus. Die Sieger erreichen das Finale um die schwedische Meisterschaft. Die beiden Tabellenletzten müssen in die Relegation gegen die beiden Topteams der Division I.

Amtierender Meister sind die Örebro Black Knights, die 2021 bei ihrer siebten Finalteilnahme den ersten Titel errangen. Rekordsieger ist Stockholm Mean Machines mit 13 Titeln.

Mannschaften

Saison 2022 
In der Saison 2022 nahmen folgende vier Mannschaften an der Superserien teil:

 Carlstad Crusaders
 Örebro Black Knights
 Stockholm Mean Machines
 Tyresö Royal Crowns

Ehemalige Teilnehmer 

 Arlanda Jets
 Djurgårdens IF
 Göteborg Marvels
 Kristanstad Predators
 Limhamn Griffins
 STU Northside Bulls
 Uppsala 86ers
 Västerås Roedeers
 Ystad Rockets

Alle bisherigen Endspiele 

* Inoffizielles Endspiel

Ewige Tabelle der Superserien 
Stand 2009

* 1998 wurde ein Spiel zwischen den Limhamn Griffins und Göteborg Giants für beide Mannschaften als verloren gewertet, da beide Teams unlizenzierte Spieler einsetzten.

Siehe auch 
Europäische Landesmeisterschaften im American Football

Einzelnachweise

Weblinks 
Homepage des SAFF

American-Football-Liga
American-Football-Wettbewerb in Schweden
Erstveranstaltung 1991